Князевка — деревня в Тербунском районе Липецкой области России. Входит в состав Урицкого сельсовета.

География 
Деревня находится в юго-западной части Липецкой области, в лесостепной зоне, в пределах Среднерусской возвышенности, на правом берегу реки Олымчик, на расстоянии примерно 9 километров (по прямой) к югу от села Тербуны, административного центра района.

Климат умеренно континентальный с теплым летом и умеренно морозной зимой. Годовое количество осадков — 450—500 мм. Средняя температура января составляет −9,5°, июля — +19,5°.
Часовой пояс

Население

Примечания 

Населённые пункты Тербунского района